Miguel Galindo puede hacer referencia a:

 Miguel Galindo Velasco, médico y escritor mexicano;
 Miguel Galindo y Galindo, historiador mexicano.